

Aziende 
 Ercole Marelli – azienda elettromeccanica italiana
 Gruppo Magneti Marelli – holding italiana di componentistica per veicoli
 Magneti Marelli – azienda italiana di componentistica per veicoli 
 Marelli Holdings – azienda giapponese di componentistica per veicoli 
 Marelli Motori – azienda meccanica italiana nata dalla fusione dalla Ercole Marelli (1891) e della Pellizzari (1901)
 Radiomarelli – azienda italiana di elettronica di consumo

Geografia
 Sesto Marelli – stazione della metropolitana di Milano 
 Quartiere Magneti Marelli – quartiere del comune italiano di Corbetta in Lombardia

Persone 
 Ercole Marelli – imprenditore italiano
 Luca Marelli – arbitro di calcio italiano
 Michele Marelli – architetto italiano
 Michele Marelli – clarinettista italiano
 Roberto Marelli – attore italiano
 Sergio Marelli – cestista e dirigente sportivo italiano